Reme steht für:
 Reme (Norwegen), Ort in der Gemeinde Lindesnes, Fylke Vest-Agder, Norwegen

Remé ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Remé (1831–1874), deutscher Baumeister
 Georg Christian Remé (wirksam 1820–1842), deutscher Steinmetz und Baumeister
 Georg Peter Remé (1774–1820), deutscher Steinmetz und Bildhauer
 Mignon Remé (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Richard Remé (1875–1944), deutscher Pastor und Gründer des Amalie Sieveking-Hauses
 Wilhelm Remé (1837–1916), deutscher Brauereidirektor und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

Siehe auch:
 Remme
 Rehme (Begriffsklärung)